OPZ steht für:
 Offizierbewerberprüfzentrale, Vorläufer des Assessmentcenter für Führungskräfte der Bundeswehr (ACFüKrBw)
 Operationszentrale
 Oberschule Praktischer Zweig
 

Abkürzung